Asturië (regio), een van de autonome regio's van Spanje en de overeenkomende provincie
 koninkrijk Asturië, een vroegmiddeleeuws christelijk koninkrijk in hetzelfde gebied
 luchthaven Asturië
 prins van Asturië, de titel van de Spaanse troonopvolger